Iteso of ITESO kan verwijzen naar:
Teso (volk), een volk in Oeganda en Kenia, dat zichzelf Iteso noemt
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (afkorting: ITESO), een universiteit in Mexico